Danneberg ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbel Danneberg (* 1943), österreichische Journalistin und Autorin
 Emil Danneberg (* 1896), deutscher politischer Aktivist
 Erika Danneberg (1922–2007), österreichische Autorin und Psychoanalytikerin
 Jean-Paul Danneberg (* 2002), deutscher Hockeyspieler
 Jochen Danneberg (* 1953), deutscher Skispringer
 Lutz Danneberg (* 1951), deutscher Literaturwissenschaftler
 Peter Danneberg, deutscher Laienschauspieler
 Robert Danneberg (1885–1942), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Rolf Danneberg (* 1953), deutscher Leichtathlet
 Thomas Danneberg (* 1942), deutscher Schauspieler
 Tim Danneberg (* 1986), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Dannberg
 Dannenberg
 Tanneberg